Brescianino est le patronyme porté en Italie par plusieurs artistes-peintres :

Francesco Monti dit Il Brescianino (Brescia, 1646 - Parme, 1712), peintre baroque.
Andrea Piccinelli, (dit il Brescianino), (Brescia, v. 1485  – Sienne, apr.  1525).
Giovita Brescianino (ou Giovita da Brescia ou encore Brescianino) (né à Brescia et  actif dans les années 1580).

Peintre italien du XVIe siècle
Peintre italien du XVIIe siècle